McCormick, Mc Cormick, Mac Cormick hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Craig McCormick (circa 1960-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Cyrus Hall McCormick (1809-1884), empresario e inventor estadounidense.
 George Donald King McCormick (1911-1998), historiador y periodista británico.
 Leander James McCormick (1819-1900), inventor, fabricante, empresario, y filántropo estadounidense.
 Maureen Denise McCormick (1956-), actriz estadounidense.
 Malcolm James McCormick (1992-), rapero estadounidense y músico autodidacta.
 Sierra Nicole McCormick (1997-), actriz estadounidense.
 Timothy "Tim" Daniel McCormick (1962-), exjugador de baloncesto estadounidense.

Ficción 
 Kenneth "Kenny" McCormick, personaje ficticio de la serie animada South Park.

Empresariales, comercio 
 McCormick & Company, industria estadounidense de productos procesados y empaquetados, fundada en 1889 por Willoughby McCormick.

Toponímicos 
 Condado de McCormick, uno de los 46 condados del estado estadounidense de Carolina del Sur.
 McCormick (Carolina del Sur), pueblo en el condado de McCormick, estado estadounidense de Carolina del Sur.